Kućani est un toponyme qui peut désigner :
Kućani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kućani, un village de Serbie situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor.